Anarchy – albumy grupy Chumbawamba z 1994
 Anarchy – album rapera Busta Rhymesa z 2000
 Anarchy  – album rapera i piosenkarza Lila Tracy’ego z 2019
 Anarchy – brytyjski miesięcznik anarchistyczny